Тарлау — топоним:
 Тарлау — река.
 Тарлау — деревня в Кукморском районе Республики Татарстан.
 Тарлау — деревня в Ютазинском районе Республики Татарстан.